Boisseau steht für:

 Boisseau (Einheit), französisches Getreidemaß
 Boisseau (Loir-et-Cher), französische Gemeinde im Département Loir-et-Cher

Boisseau ist der Familienname folgender Personen:

 Jocelyne Boisseau (* 1953), französische Schauspielerin
 Juanita Boisseau (1911–2012), US-amerikanische Tänzerin
 Raymond Boisseau (1922–1998), kanadischer Sänger und Entertainer, siehe Jacques Normand (Sänger)
 Sébastien Boisseau (* 1974), französischer Jazzmusiker